Социальная интеграция — (- восстановление, восполнение;  — целый):
 Принятие индивида другими членами группы.
 Процесс установления оптимальных связей между относительно самостоятельными малосвязанными между собой социальными объектами (индивидуумами, группами, социальными классами, государствами) и дальнейшее их превращение в единую, целостную систему, в которой согласованы и взаимозависимы её части на основе общих целей, интересов.
 Формы поддержания социальной системой устойчивости и равновесия общественных отношений.
 В дефектологии — успешная социализация индивида, который преодолел негативные последствия ситуации, связанной с его дефектом.

Примечания

Литература 
 Rubin, M. (2012). Social class differences in social integration among students in higher education: A meta-analysis and recommendations for future research. Journal of Diversity in Higher Education, 5, 22-38.
 

Социология